Deppert ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Deppert ist ein aus dem alten Rufnamen Dietbert, niederdeutsch Detbert  (thiad und beraht) entstandener Familienname.

Namensträger 
 Friedrich Deppert (1855–1915), bayerischer Generalleutnant.
 Fritz Deppert (* 1932), deutscher Schriftsteller.
 Karl Deppert (1897–1988), deutscher Maler.
 Katharina Deppert (* 1941), deutsche Juristin, Richterin am Bundesgerichtshof.
 Kurt Deppert (1926–1994), deutscher Klassischer Archäologe und Kunsthändler.
 Ria Deppert (1927–2015), Sängerin in der Stimmlage Sopran.
 Wolfgang Deppert (* 1938), deutscher Philosoph.
 Barbara Deppert-Lippitz (* 1939), deutsche Provinzialrömische und Klassische Archäologin.

Varianten 
 Debbert

Weblinks

Einzelnachweise 

Deutscher Personenname
Familienname